Iljoesjin Il-62, een vliegtuig met de NAVO-codenaam Classic
 Arrow Classic Rock, een Nederlandse commerciële radiozender
 Classic rock, een muziekstijl
 Classicnl, een radiostation
 Classic 21, een Belgische (Waalse) openbare omroep
 Macintosh Classic, een pc ontwikkeld door Apple Inc.
 Media Player Classic, een mediaspeler
 Classic (album), een muziekalbum van Joe McElderry
 Classic (motorfietstaal)